Qaplan I Giray  (1680 - 1638), kan van de Krim
 Qaplan II Giray (1739 - 1771), kan van de Krim